Villa Pallavicini – ad Arola, frazione di Langhirano
 Villa Durazzo-Pallavicini – nel quartiere di Pegli a Genova
 Villa Pallavicini – nel quartiere di Rivarolo a Genova
 Villa Pallavicini Gardino – nel quartiere di Sampierdarena a Genova
 Villa Pallavicini Moro  – nel quartiere di Sampierdarena a Genova
 Villa Pallavicini-Barbò – a Monza

Pagine correlate 
 Pallavicini (disambigua)
 Palazzo Pallavicini
 Villa Pallavicino